Chris Lawrence (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché par le Lightning de Tampa Bay à la  position lors du  du repêchage d'entrée dans la LNH 2005. Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2006. Il évolue au poste d'ailier droit.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||62 ||7 ||6 ||13 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||68 ||11 ||40 ||51 ||57 ||7 ||3 ||3 ||6 ||4 
|-
| 2005-2006|| Greyhounds de Sault Ste. Marie || LHO ||29 ||3 ||14 ||17 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006 || IceDogs de Mississauga || LHO ||38 ||20 ||16 ||36 ||60 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| IceDogs de Mississauga || LHO ||64 ||47 ||41 ||88 ||113 ||5 ||3 ||1 ||4 ||14 
|-
| 2007-2008|| Admirals de Norfolk || LAH ||53 ||5 ||11 ||16 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Admirals de Norfolk || LAH ||48 ||5 ||3 ||8 ||37 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Lynx d'Augusta || ECHL ||7 ||1 ||2 ||3 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009 || Sea Wolves du Mississippi || ECHL ||3 ||0 ||1 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Admirals de Norfolk || LAH || 72|| 0|| 7|| 7|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Thunder de Stockton || ECHL ||57 ||22 ||32 ||54 ||83 ||4 ||0 ||3 ||3 ||4 
|-
| 2010-2011|| Sharks de Worcester || LAH || 6|| 1|| 0|| 1|| 1|| 15|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Aeros de Houston || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011 || EC Red Bull Salzbourg ||Trophée européen || 8|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2012-2013 || Bulls de San Francisco || ECHL || 2|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 19|| 4|| 10|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 59|| 16|| 19|| 35|| 103|| || || || ||
|-
| 2014-2015 || Nottingham Panthers || EIHL || 61|| 25|| 38|| 63|| 135|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Coventry Blaze || EIHL || 9|| 0|| 1|| 1|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Sheffield Steelers || EIHL || 17|| 7|| 7|| 14|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Nottingham Panthers || EIHL || 36|| 5|| 17|| 22|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Nottingham Panthers || EIHL || 41 || 16 || 21 || 37 || 55 || 2 || 2  || 1 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || Dundee Stars || EIHL || 16 || 4 || 9 || 13 || 55 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Sheffield Steelers|| EIHL || 9 || 1 || 3 || 4 || 38 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 12|| 2|| 4|| 6|| 39|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2019-2020 || Brantford Blast  || Coupe Allan || 19 || 13 || 11 || 24 || 12 || 7|| 1||4 || 5|| 4

Références 

Naissance en février 1987
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur des Bulls de San Francisco
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur des IceDogs de Mississauga
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur des Dundee Stars
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Attaquant de hockey sur glace